Mikaela steht für:

 Mikaela (Schauspielerin) (1935–1991), spanische Schauspielerin
 weiblicher Vorname, siehe Michaela #Bekannte Namensträgerinnen